

Geografia 
 Hontheim – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Franz-Josef Hontheim – arbitro di calcio tedesco
 Johann Nikolaus von Hontheim – vescovo cattolico, storico, teologo e canonista tedesco
 Lothar Friedrich von Hundheim –  ministro di stato e diplomatico del Palatinato elettorale